Золоев — славянская и кавказская фамилия:

 Золоев, Казбек Дзастемурович (род. 1963) — заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта России по армрестлингу, многократный чемпион мира по армрестлингу.
 Золоев, Ким Карпович (1929—2014) — советский и российский учёный горный инженер-геолог, член-корреспондент Российской академии наук.
 Золоев, Таймураз Александрович (1931—2019) — советский режиссёр, сценарист, актёр кино, заслуженный деятель искусств.
 Золоев, Татаркан Магометович (1905—1985) — геолог-нефтяник, первооткрыватель Туймазинского месторождения, дважды лауреат Сталинской Госпремии первой степени (СССР), кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки и техники России, почётный нефтяник СССР.